José Padilla Sánchez fou un músic de sarsueles.
 José Padilla (DJ) fou un disc-jockey d'Eivissa.